Alpejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2013 – 3. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 6 kwietnia na torze ACI Vallelunga Circuit, natomiast zakończyły się 6 października na torze Imola. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Włoch Antonio Fuoco, a wśród zespołów - włoska ekipa Prema Powerteam.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Klasyfikacja juniorów

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2013 w sportach motorowych